Bola: Ciutat del Latium.
 bola (beguda): Beguda sabadellenca.
 bola (matemàtiques): En matemàtiques, una bola o més precisament una bola oberta és l'interior d'una superfície esfèrica.
 Ball de la bola: Ball de festa major de Sabadell
 Bola (arma) o boleadora, una arma utilitzada pels gautxos a l'Argentina, l'Uruguai, el Paraguai, Xile i part del Brasil.
 Bola del món, o globus terraqüi.